Шихабуддин:

 Шихабуддин — арабское имя.
 Шихабуддин Яхья Сухраварди (1155—1191) — персидский философ и мистик, создатель философии ишракизма.
 Шихабуддин аль-Умари (1301—1349) — арабский учёный, географ, историк, энциклопедист.
 Шихабуддин ан-Нувайри (1279—1332) — арабский энциклопедист.